Luiz Olímpio Guillon Ribeiro (São Luís do Maranhão,  - Rio de Janeiro,  foi um engenheiro civil, poliglota, vernaculista, jornalista e espírita brasileiro.

Biografia
Filho de Luiz Antônio Gonçalves Ribeiro e de Olímpia Guillon Gonçalves Ribeiro, família humilde, ingressou a título gratuito no Seminário de São Luís, onde realizou os primeiros estudos. Tendo ficado órfão de pai aos sete anos de idade, a mãe transferiu-se com os filhos para o Rio de Janeiro, vindo Guillon Ribeiro a ingressar na Escola Militar da Praia Vermelha. Permaneceu apenas três meses na carreira militar, matriculando-se diretamente no segundo ano da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, onde concluiu o curso de Engenharia Civil. Para complementar os recursos da família, à noite trabalhava como redator no Jornal do Commercio. 

Já formado, aceitou o cargo de 2º oficial da Secretaria do Senado Federal, onde chegou a exercer o cargo de Diretor-Geral, função em que se aposentou em 1921. Ruy Barbosa, em discurso pronunciado na sessão de 14 de outubro de 1903, referindo o seu trabalho de revisão do projeto do Código Civil, referiu:

Desposou a Sra. Raimunda Portela em 11 de abril de 1910, com quem teve cinco filhos.

Após o falecimento da mãe, tomou contato com a Doutrina Espírita, da qual se tornou adepto em 1911. Destacou-se como orador e como responsável pela tradução de quase todas as obras de Allan Kardec e ainda pela de Jean-Baptiste Roustaing.

Exerceu o cargo de presidente da Federação Espírita Brasileira de 1920 a 1921 e novamente a partir de 1930 até falecer, em 0utubro de 1943.

Obra

Traduções 
 de Allan Kardec: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno, A Gênese, Obras Póstumas, O que é o Espiritismo?, O Principiante Espírita, O Espiritismo em sua Expressão mais Simples e Doutrina Espírita.
 de Arthur Conan Doyle: A Nova Revelação.
 de Arthur Findlay: No Limiar do Etéreo.
 de C. Pscone Chodo: A Verdade Espiritualista, Espiritismo e Criminalidade.
 de Ernesto Bozzano: A Crise da Morte, Animismo ou Espiritismo?, Xenoglossia, Psicologia e Espiritismo.
 de Gabriel Delanne: O Espiritismo perante a Ciência, A Alma é Imortal.
 de Jean-Baptiste Roustaing: Os Quatro Evangelhos ou Revelação da Revelação.
 de J. E. Guillet: Os Quatro Evangelhos e o Livro dos Espíritos.
 de George Dejean: A Nova Luz.
 de Léon Denis: Joana d’Arc, Médium e O Além e a Sobrevivência do Ser.
 de Luiz Gastin: Livre Arbítrio e Determinismo.
 de Pietro Ubaldi: A Grande Síntese.

De autoria própria 
 Jesus - nem Deus, nem Homem
 Espiritismo e Política
 A Mulher, sua Missão - sua Felicidade
 A Federação Espírita Brasileira

Obras compiladas 
 Trabalhos do Grupo Ismael
 Ensinamentos do Além e Advertências do Aquém

Ver também 
 História do espiritismo no Brasil

Ligações externas
 Terra Espiritual - Guillon Ribeiro
 Grupo Espírita Guillon Ribeiro

Mortos em 1943
Engenheiros do Maranhão
Escritores espíritas do Brasil
Presidentes da Federação Espírita Brasileira
Naturais de São Luís (Maranhão)